Ramir II de Lleó, rei de Lleó (931-951)
 Ramir II d'Aragó, rei d'Aragó (1134-1137)